Pospíchal nebo Pospichal může znamenat:

 Anna Pospíchalová (* cca 1926) – česko-slovenská Spravedlivá mezi národy
 Bohuslav Pospichal – český kanoista
 Jiří Ignác Pospíchal (1634 Polná – 1699 Praha) – velmistr křižovníků s červenou hvězdou
 Josef (Joža) Pospíchal (1883 Telč – 1968 Kašperské Hory) – československý knihkupec, vydavatel a fotograf
 Karel Alex Pospíchal (1913 Dačice – 2006 Londýn) – generálmajor, pilot 311. bombardovací perutě RAF
 Leonard Pospichal (* 1999) – rakouský rockový hudebník
 Marta Pospíchalová-Kaňovská (* 1938 Velehrad) – česká modelka a herečka, manželka herce Petra Pospíchala
 Petr Pospíchal (* 1948 Brno) – český herec, manžel Marty Pospíchalové
 Stefan Pospichal (1910 Vídeň – 1940) – rakouský a československý fotbalista
 Tomáš Pospíchal (1936 Pudlov – 2003 Praha) – československý fotbalista

Podobná příjmení 
 Pospěch
 Pospíšil

Česká příjmení